NGC 5039 (другое обозначение — PGC 46064) — спиральная галактика (Sa) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5039
Дева (созвездие)